Hare oder Håre steht für:
 Hare (Familienname) (Håre), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hare, ältere Bezeichnung für die North Slavey-Indianer, siehe Slavey#North Slavey oder Sahtu Dene
 Universität Fort Hare, südafrikanische Universität
 Hare-Niemeyer-Verfahren, Sitzzuteilungsverfahren bei Wahlen
 Hare’s Motors, ehemaliger US-amerikanischer Automobilkonzern

Hare ist der Name folgender Orte:
 Hare (Texas)
 Hare Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 O’Hare
 Haire
 Hair (Begriffsklärung)